Тамара Степановна Багрий (; род. 1974) — украинская спортсменка и тренер; Мастер спорта (1998), Мастер спорта международного класса (1999), Заслуженный мастер спорта Украины (2003).

Биография 
Родилась 27 марта 1974 года в городе Чортков Тернопольской области Украинской ССР.

После окончания восьми классов школы, поступила в СПТУ, но училище не закончила. Позже окончила Ивано-Франковский колледж физического воспитания по специальности тяжелая атлетика. Тренировалась под руководством своего мужа Андрея Багрия, а также у Валерия Олефиренко. Член сборной команды Украины по пауэрлифтингу с 2002 года. В семье растёт дочь Олеся.

Тамара Багрий работает тренером-преподавателем Тернопольской ДЮСШ «Авангард» областного спортивного общества «Украина». В числе её воспитанников — Добриднев Андрей.

Её сестра Ирина Гуменная — также занимается пауэрлифтингом, является Мастер спорта Украины международного класса.

Спортивные достижения 
 Рекордсменка и чемпионка Украины по троеборью (2002, 2003).
 Чемпионка Европы в упражнении «жим лёжа» (2003).
 Серебряная (1997, 2003) и бронзовая (1999—2002) призёр чемпионатов мира.

Источники 
 Білоус Б., Бубній П. Багрій Тамара Степанівна // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А — Й. ISBN 966-528-197-6.

Примечания

Ссылки 
 Сильна жінка Тамара Багрій
 Багрий Тамара — выступления и рекорды

Пауэрлифтеры Украины
Тренеры Украины
Тренеры по пауэрлифтингу